

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Sowia Góra – część wsi Brzustowa w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Sowia Góra – osada leśna wsi Przyborów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Sowia Góra – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Sowia Góra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Inne 
 Sowia Góra – wzniesienie na Wybrzeżu Trzebiatowskim
 Sowia Góra – wzniesienie we wsi Kusięta koło Częstochowy

Zobacz też 
 Sowia Kopa
 Sowia Dolina
 Sowia Wola
 Góry Sowie